This steht für:

 This, französische Gemeinde im Département Ardennes
 die griechische Bezeichnung der ägyptischen Stadt Girga

Personen: 
 Hervé This (* 1955), französischer Physiko-Chemiker
 This Jenny (1952–2014), Schweizer Unternehmer und Politiker (SVP)

Siehe auch:
 THIS, eine Bauzeitschrift
 Thys